Альфре́д Ва́йденман (иногда Вайденманн или Вейденман, , псевдоним В. Дерфла (W. Derfla); 10 мая 1916, Штутгарт — 9 июня 2000, Цюрих) — немецкий режиссёр и писатель.

Биография 
Родился в семье фабриканта. Окончив реальную гимназию, изучал живопись и графику в академии художеств, работал фотографом. В 1934 году вступил в гитлерюгенд и НСДАП. Работал референтом по вопросам прессы и пропаганды и впоследствии руководил отделом кино в вюртембергском отделении гитлерюгенда. В 1936 году было опубликовано первое сочинение Вайденмана Jungzug 2, рассказ о гитлерюгенде. В 1939 году Вайденман возглавил Военную библиотеку немецкой молодёжи. Поощряемый властью начинающий писатель Вайденман в 1938—1940 годах работал над изданием 13-томной книжной серии «Книги для мальчиков». Изданный в 1939 году роман Вайденмана «Якко» о морском гитлерюгенде был экранизирован в 1941 году. В 1940 году Вайденман был призван в вермахт и воевал во Франции и СССР, затем был демобилизован.

В 1942 году в должности директора и режиссёра Вайденман занимался съёмками киножурнала гитлерюгенда «Молодая Европа», возглавлял главный отдел «Кино» в имперском руководстве молодёжи под началом Бальдура фон Шираха. В том же году дебютировал с художественным фильмом «Руки вверх!». После взятия Берлина советскими войсками был арестован, многие из его сочинений были внесены в списки изъятой литературы. После освобождения писал книги для молодёжи, некоторые из них были экранизированы.

В 1953 году возобновил работу в кинематографе, сняв три образовательных фильма, затем работал над художественными фильмами, в числе наиболее известных — «Канарис» (1954) и «Скамполо» (1957). В его детективных и развлекательных фильмах снимались многие известные немецкие актёры и актрисы. В 1970-е годы был востребованным телережиссёром. С 1984 года жил в Швейцарии. Умер во время подготовки к съёмкам нового телевизионного фильма. Похоронен на Штутгартском лесном кладбище.

Фильмография

Сочинения 
 Jungzug 2. Loewe, Stuttgart 1936.
 Trupp Plassen. Loewe, Stuttgart 1937.
 Kanonier Brakke Nr. 2 Loewe, Stuttgart 1938.
 Jakko. Loewe, Stuttgart 1939.
 Unternehmen Jaguar. Taten der Panzerwaffe in Polen. Reihe: Kriegsbücherei der deutschen Jugend, 8. Steiniger Verlage, Berlin 1940
 Junges Europa. Loewe, Stuttgart 1940.
 Junges Griechenland. 1940.
 Junges Italien. Loewe, Stuttgart 1940.
 Junges Portugal. 1940.
 Junges Spanien. 1940.
 Kaulquappe, Boss der Zeitungsjungen. 1951.
 Winnetou junior fliegt nach Berlin. 1952.
 Kaulquappe und die Falschmünzer. 1953.
 Багажная квитанция № 666 / Gepäckschein 666. Loewe, Stuttgart 1953.
 Die Fünfzig vom Abendblatt. 1960.
 Ganz Pollau steht kopf. 1961.
 Der blinde Passagier. Loewes, Bayreuth 1968.
 Die Glorreichen 7 und der rätselhafte Kunstraub. Loewes, Bindlach 1972, ISBN 3-78552702-0.
 Der gelbe Handschuh. Loewes, Bayreuth 1974, ISBN 3-7855-1679-7.
 Die Glorreichen 7 und der Junge aus dem Meer. Loewes, Bayreuth 1976. ISBN 3-7855-1712-2.
 Die Spur führt nach Tahiti. Loewe, Bindlach 1995. ISBN 3-7855-2739-X.

Примечания

Ссылки 
 Filmportal.de  
 Биография 

Кинорежиссёры Германии
Писатели Германии
Члены НСДАП
Участники Второй мировой войны
Военнопленные Германии
Похороненные в Штутгарте